

Architettura 
 Valhalla IP – impianto sportivo di Göteborg, Svezia
 Valhalla Memorial Park Cemetery – cimitero di Los Angeles (North Hollywood)

Cinema 
 Valhalla – film d'animazione del 1986 diretto da Peter Madsen e Jeffrey J. Varab
 Valhalla – film del 2013 diretto da Ben Sturgulewski e Nick Waggoner 
 Valhalla – film del 2019 diretto da Fenar Ahmad

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Valhalla – census-designated place della Contea di Westchester, New York
 Valhalla Canyon – canyon del Wyoming

Musica 
 Valhalla – gruppo musicale power metal spagnolo
 Valhalla – brano dei Pantera del 1985
 Valhalla – brano dei Crimson Glory del 1986
 Valhalla – brano dei Blind Guardian del 1989
 Valhalla – brano dei Bathory del 1990
 Valhalla – brano dei Black Sabbath del 1990
 Valhalla – brano dei Grave Digger del 2001
 Valhalla – brano di Yngwie Malmsteen del 2002
 Valhalla – brano dei Manowar del 2002
 Valhalla – brano degli StormWarrior del 2004
 Valhalla – brano Týr del 2006

Videogiochi 
 Valhalla – videogioco del 1983 per Commodore 64 e ZX Spectrum
 Valhalla – videogioco del 1992 per MS-DOS
 Valhalla: Before The War – videogioco del 1995 per Amiga
 VA-11 Hall-A – videogioco del 2016 per molte piattaforme

Altro 
 Valhalla – palazzo nella mitologia norrena
 Valhalla – la più ampia struttura anulare su Callisto, satellite di Giove
 Valhalla - fumetto
 Valhalla – luogo immaginario del wargame Warhammer 40.000
 Valhalla – episodio della sesta stagione della serie televisiva Criminal Minds

Pagine correlate 
 Walhalla (disambigua)